Fillmore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fillmore Township (Illinois)
 Fillmore Township (Iowa)
 Fillmore Township (Michigan)
 Fillmore Township (Minnesota)
 Fillmore Township (North Dakota)